Trevisi ist der Familienname folgender Personen:

 Enrico Trevisi (* 1963), italienischer Geistlicher, Bischof von Triest
 Marion Trévisi (* 1973), französische Historikerin